Tena puede referirse a:

 Tena, ciudad de la provincia de Napo, en Ecuador; 
 Tena, cantón de la provincia de Napo, en Ecuador; 
 Tena, municipio del departamento de Cundinamarca, en Colombia; 
 Tena, distrito o woreda de la Comarca de Arsi de Oromía, en Etiopía; 
 Esmeralda Tena, la esmeralda más valiosa del mundo, hallada en Colombia en el año 1999;
 Valle de Tena, valle pirenaico de la vertiente española

Personas 
 Alfredo Tena (1956), futbolista y entrenador mexicano.
 Ana Tena (1966), escritora española.
 Manolo Tena (1951-2016), cantautor español.
 Miguel Ángel Tena, futbolista español.
 Natalia Tena (1984), actriz y música británico-española.